Wolfgang Denk ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Denk (Mediziner) (1882–1970) österreichischer Mediziner
 Wolfgang Denk (Künstler) (* 1947), österreichischer Künstler und Museumsleiter